Bulb (fotografie) - pneumatische bediening voor een fotocamera
 Bulbsteven - scheepsonderdeel